UUS est un sigle, Uus est un symbole :
 UUS est le sigle de  (Allemagne) ;
 Uus est le symbole de l'ununseptium, élément chimique de numéro atomique 117 (ce symbole et ce nom sont désormais obsolètes, remplacés par Ts et tennesse).

Symbole chimique